L98 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 HMS Oakley (L98), un destroyer d’escorte de la Royal Navy.

Sciences 
Astronomie
 L 98-59, une étoile de la constellation du Poisson volant ;
 L 98-59b, L 98-59c et L 98-59d, les exoplanètes orbitant autour de L98-59.

Médecine 
 Autres infections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, non classées ailleurs, d'après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres